Santuario di San Giovanni d'Andorno – santuario cattolico n Valle Cervo, in provincia di Biella
 santuario di San Giovanni del Calandrone – santuario cattolico nel comune di Merlino, in provincia di Lodi
 Santuario di San Giovanni Nepomuceno – santuario nella cittadina di Žďár nad Sázavou, in Repubblica Ceca